Dietikon je grad u Švicarskoj i grad kantona Züricha.

Stanovništvo 
Prema službenim statistikama popisa stanoništva Dietikona.

39,7% stanovništva grada su stranci.

Zanimljivosti 
Općinsko vijeće je zabranilo koncert Marka Perkovića Thompsona u području grada.

Vanjske poveznice 
 Službene stranice Dietikona

 Gradovi u Švicarskoj